Albums
 On and On (All-4-One), een muziekalbum uit 1999 van All-4-One
 On and On (Fiddler's Green), een muziekalbum uit 1997 van Fiddler's Green
 On & On (Jennifer Holliday), een muziekalbum uit 1995 van Jennifer Holliday
 On and On (Jack Johnson), een muziekalbum uit 2003 van Jack Johnson
Singles
 On and On (Stephen Bishop), een single uit 1977 van Stephen Bishop
 On and On (Agnes Carlsson), een single uit 2008 van Agnes Carlsson 
 On and On (DJ Sammy & Yanou featuring Do), een single uit 2002 van DJ Sammy & Yanou featuring Do
 On and On (X-Session), een single uit 1999 van X-Session